Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Ливана.

Из 70 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой, 3 находится под угрозой исчезновения, 6 являются уязвимыми, 5 находятся в близком к уязвимого состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Природа Ливана